Rur může znamenat:

 Rour () – řeka v Německu, Belgii a Nizozemsku
 Rúr () – řeka v Německu
 R.U.R. – hra Karla Čapka